Ши́рли Эно́ла На́йт  (, 5 июля 1936 — 22 апреля 2020) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1961 и 1963 годах.

Биография 
Ширли Энола Найт родилась в Канзасе 5 июля 1936 года в семье Вирджинии (урожд. Вебстер) и Ноэла Джонсона Найта, работника компании масла для автомобилей.

Первой актерской работой юной актрисы стало участие в эпизоде Saturday Night сериала Playbill, вышедшем в эфир 23 февраля 1955 года. Впервые на киноэкранах Ширли появилась в эпизодической роли в фильме «Пикник», выпущенном в Штатах 16 февраля 1956 года. Её партнерами стали выдающаяся комедийная актриса Розалинд Расселл, а также Ким Новак и Уильям Холден, однако участие Ширли в этом проекте не было отмечено в титрах. Она спустя всего три года получила первую заметную роль в телесериале «Оленья кожа». Всего было снято 39 эпизодов телевестерна, в семи из которых она сыграла роль миссис Ньюкомб. Спустя год Найт была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в фильме «Тьма наверху лестницы», и ещё раз в 1962 году за фильм «Сладкоголосая птица юности». В дальнейшие годы у неё были роли в картинах «Голландец» (1967), «Люди дождя» (1969), «Джаггернаут» (1974) и «Пленники «Посейдона»» (1979). Её театральные роли включают участие в постановках «Возвращение», «Маленький Шеба», «Мы всегда живём в замке» и «Монологи вагины».

В 1960-х годах она почти оставила съёмки в Голливуде, посвятив себя Бродвею,. В 1976 году Ширли Найт была удостоена премии «Тони» за постановку «Дети Кеннеди». В конце 1990-х она вновь стала активно сниматься в кино и на телевидении, все же отдавая предпочтение последнему. В частности, в 1990-е годы она участвовала как гостевая актриса в таких сериалах как «Она написала убийство» (1989—1990, 2 эпизода), «Закон и порядок» (1 эпизод в 1991), «Тридцать-с-чем-то» (по одному эпизоду в 1987 и 1990). В двадцать первом столетии она принимала участие в таких телепостановках, как «Отчаянные домохозяйки», где сыграла свекрови Бри — Филлис Ван Де Камп (2005—2007), «Элли Макбил», «Доктор Хаус» (2005) и «Скорая помощь» (2002). Самой заметной ролью в кино позднего периода можно считать роль матери героини Хелен Хант в оскароносной ленте «Лучше не бывает» (1997). Кроме того, исполнила небольшие роли в лентах «Частная жизнь Пиппы Ли» и «Шопо-коп» (оба — 2009).

Личная жизнь 
Ширли Найт дважды была замужем. От первого супруга, Джина Перссона (1959—1969), у неё дочь Кейтлин Хопкинс, родившаяся 1 июля 1964 года, также решившая стать актрисой. Вторым её мужем был сценарист Джон Хопкинс (1969—1998), от которого она 26 ноября 1968 года родила дочь Софи, пробовавшую свои силы как сценарист на телевидении. Со вторым супругом она прожила в браке 29 лет до самой его смерти 23 июля 1998 года. Для обоих этот брак был вторым, и знакомство привело к тому, что оба оставили своих супругов, а позднее Джон даже официально удочерил дочь Ширли от первого брака, дав той свою фамилию.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Киноактрисы США
Выпускники Уичитского университета